Il termine ossido di rame può essere riferito alle seguenti sostanze:

Ossido rameoso o ossido di rame(I)
Ossido rameico o ossido di rame(II)